Балка Безіменна — балка (річка) в Україні у Диканському районі Полтавської області. Ліва притока Великої Говтви (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина балки приблизно 10,50 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,70 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,21. Формується декількома балками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Горянщина. Тече переважно на південний захід через села Петро-Давидівку, Горбатівку і на південно-східній околиці села Чернещина впадає в річку Велику Говтву, праву притоку річки Вільхової Говтви.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці водонапірна вежа та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — декілька вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Полтавської області
Статті про річки Полтавської області без зображення в картці
Річки Полтавського району
Річки України без назви